Fødselsdagsgaven kan henvise til:

 Fødselsdagsgaven (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1974 af Werner Hedman
 Fødselsdagsgaven (film fra 1910) – dansk stumfilm fra 1910 med ukendt instruktør
 Fødselsdagsgaven (film fra 1913) – dansk stumfilm fra 1913 af August Blom